Leutzbach ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Leutzbach (* 1963), deutscher Hörspielregisseur
 Wilhelm Leutzbach (1922–2009), deutscher Verkehrswissenschaftler